Джеймс Гре́гори Ме́редит (; ) — австралийский футболист, защитник. Выступал за сборную Австралии.

Клубная карьера 
Играть в футбол начал в Мельбурне, пока его в 16 лет не заметили представители английского клуба «Дерби Каунти», с которым он подписал двухлетний молодёжный контракт. Первый профессиональный контракт с «Дерби» подписал 19 июля 2006, но за основу «баранов» так и не сыграл, отдаваясь в аренды в нижнелиговые английские клубы «Кембридж Юнайтед» и «Честерфилд».

31 июля 2007 перешёл в ирландский клуб «Слайго Роверс», но до конца того года Джеймс сыграл только 4 матча и в январе 2008 года вернулся в Англию, где стал игроком клуба «Шрусбери Таун», в котором был отдан в аренду в «Телфорд Юнайтед».

22 мая 2009 стал игроком «Йорк Сити». В сезоне 2011/12 выиграл с командой свой первый трофей — Трофей Футбольной лиги, отыграв всю финальную игру против «Ньюпорт Каунти» (2:0).

29 июня 2012 стал игроком клуба «Брэдфорд Сити», с которым в первом же сезоне сумел выйти в третий по уровню дивизион Англии, где провел ещё четыре сезона.

29 мая 2017 Мередит подписал контракт с «Миллуоллом», где сразу стал основным игроком.

27 сентября 2019 года вернулся на родину, подписав однолетний контракт с клубом Эй-лиги «Перт Глори».

9 декабря 2020 года присоединился к новичку Эй-лиги, клубу «Макартур», подписав контракт на сезон 2020/21.

Карьера за сборную 
Дебют за национальную сборную Австралии состоялся 25 ноября 2015 года в отборочном матче на чемпионат мира 2018 против сборной Кыргызстана (3:0). Он узнал, что примет участие в матче утром, а его семья вылетела в Канберру из Мельбурна, чтобы посмотреть на его игру. Во второй раз сыграл за сборную против Бангладеш четырьмя днями позднее, после чего длительное время за сборную не играл, но в июне 2018 был включён в заявку сборной на чемпионат мира 2018 года в России.

Клубная статистика

Достижения

Клубные 
«Йорк Сити»
 Победитель плей-офф Национальной конференции: 2011/12
 Обладатель Трофея Футбольной ассоциации: 2011/12

«Брэдфорд Сити»
 Победитель плей-офф Второй лиги Англии: 2012/13

Индивидуальные 
 Команда года Национальной конференции: 2011/12
 Команда года по версии ПФА в Первой лиге: 2016/17

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте клуба «Миллуолл»
 Профиль на сайте Футбольной федерации Австралии
 

Футболисты Австралии
Игроки сборной Австралии по футболу
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Кембридж Юнайтед»
Игроки ФК «Честерфилд»
Игроки ФК «Слайго Роверс»
Игроки ФК «Шрусбери Таун»
Игроки ФК «Телфорд Юнайтед»
Игроки ФК «Йорк Сити»
Игроки ФК «Брэдфорд Сити»
Игроки ФК «Миллуолл»
Игроки ФК «Перт Глори»
Игроки ФК «Макартур»